Шавердян — армянская фамилия. Известные носители:
 Шавердян, Даниэл Александрович (1882—1941) — советский партийный и государственный деятель;
 Шавердян, Сергей Данилович (1927—2014) — советский и российский дипломат.